Вербицький Олександр Євгенович — голова Херсонської ОДА в 1999—2001 роках.
 Вербицький Олександр Матвійович — український архітектор.

Див. також 
 Вербицький (Вербіцький) — українське прізвище.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок